

Dret 
 Independència judicial com aplicació del principi de la separació de poders
 Independència personal: quan una persona s'emancipa i ja no és sotmesa a l'autoritat d'altri com els pares, un tutor...
 Independència, situació d'un país que no està sotmès a l'autoritat d'un altre o el procés mitjançant el que l'assoleix

Història política 
 Declaració d'independència, proclamació de la independència d'un nou Estat que surt d'un altre

Espanya 
 Declaració d'independència de les Províncies Unides (1581) amb la qual els futurs Països Baixos van abandonar Espanya
 Declaració d'independència de l'Argentina de les llavors Províncies Unides del Riu de la Plata (1816)
 Independència del Perú
 Independència de Xile
 Independència de Colòmbia
 Independència de Veneçuela (1811-1821) 
 Independència Efímera, independència formal del Santo Domingo (1821 - 1822)
 Independència de Mèxic
 Independència d'Amèrica Central: l'emancipació de les regions que conformaven la Capitania General de Guatemala

França 
 Independència d'Indoxina

Imperi Britànic 
 Independència dels Estats Units d'Amèrica de les tretze colònies el 1776;
 Independència dels Estat d'Israel (1948), fi del Mandat Britànic de Palestina
 Moviment d'independència de l'Índia

Imperi Rus 
 Declaració d'Independència de Lituània

Països Baixos 
 Independència de Bèlgica (1830-1839)
 Independència d'Indonèsia (1945-49)

Portugal 
 Independència del Brasil

Matemàtica 
 Independència lineal, en àlgebra lineal, conjunt de vectors és linealment independent si cap d'ells pot ser escrit amb una combinació lineal dels restants
 Independència estadística dos successos són independents quan el que hagi ocorregut un d'ells no modifica la probabilitat d'ocurrència de l'altre

Toponímia 
 Plaça de la Independència, diversos indrets
 Independência, localitat a l'estat de Cearà (Brasil)
 Independencia (Uruguai)
 Independencia, districte de la Província de Lima al Perú
 Independencia (província), República Dominicana